Гран-при Австрии 1978 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли  13 августа 1978 года на трассе Остеррайхринг.

Обладатель поула Ронни Петерсон одержал победу и установил быстрейший круг в гонке. Занявший третье место Жиль Вильнёв впервые в карьере гонщика Формулы-1 приехал на подиум. Из-за влажной погоды и мокрого асфальта к седьмому кругу гонки с трассы вылетели восемь гонщиков, после чего заезд был временно остановлен. Рестарт был дан на оставшиеся 47 кругов дистанции. Дерек Дейли и Карлос Ройтеман  были дисквалифицированы за постороннюю помощь на трассе.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-18 Ронни Петерсон

19-23 Карлос Ройтеман

24-28 Жиль Вильнёв

29-54 Ронни Петерсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии